Дискографія фінської метал-групи Children of Bodom.

Студійні альбоми

Як IneartheD

Як Children of Bodom

Концертні альбоми

Збірники

Міні-альбоми

Сингли

Відео 

 Trashed, Lost & Strungout (DVD-EP, 2004)
 In Your Face (DVD-сингл, 2005)
 Chaos Ridden Years — Stockholm Knockout Live (2006)
 Blooddrunk (бонусний DVD, 2008)
 Hellhounds On My Trail (DVD-сингл, 2008)

Відеокліпи

Кавери 
Також зверніть увагу на примітки

В альбомах

Тільки наживо

Невидані

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Children of Bodom 
Children of Bodom